Дэ́вид «Дэйв» Бинг (; родился 24 ноября 1943 года в Вашингтоне, Округ Колумбия, США) — американский профессиональный баскетболист, предприниматель, в 2009—2013 годах занимал пост мэра Детройта.

После окончания Университета Сиракьюса в 1966 году Бинг был выбран под вторым номером на драфте НБА клубом «Детройт Пистонс», в котором провёл большую часть своей карьеры, также выступал за «Вашингтон Буллетс» и «Бостон Селтикс». В НБА Бинг провёл 12 сезонов, признавался лучшим новичком 1967 года, семь раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА, в 1990 году был принят в Зал славы баскетбола, в 1996 году был включён в символическую сборную 50 величайших игроков в истории НБА. После завершения карьеры Бинг успешно занимался предпринимательской деятельностью, а в мае 2009 года был избран мэром Детройта.

Биография

Баскетбольная карьера 
Дэйв Бинг родился и вырос в Вашингтоне. В пять лет он гвоздём повредил левый глаз, поскольку его отец был простым каменщиком и не имел страховки, семья не смогла позволить себе операцию, рана зажила сама, но с тех пор Бинг плохо видел левым глазом. Это не помешало ему стать баскетбольной звездой в команде старшей школы Спингарн, которую он в 1961 году приводил к победе на чемпионате города. В 1962 году журнал Parade включил Бинга в символическую сборную США среди школьников.

В том же году 1962 году Бинг поступил в университет Сиракьюса. На первом курсе он делил комнату в общежитии с Джимом Бохеймом, которого позже также приняли в Зал славы баскетбола, но как тренера. На протяжении всех четырёх лет учёбы в колледже Бинг был лидером университетской баскетбольной команды, на четвёртом курсе он стал пятым по результативности среди игроков студенческого чемпионата и был включён в символическую сборную лучших игроков США среди студентов.

После успешной карьеры в студенческом баскетболе Бинг был выбран на драфте НБА клубом «Детройт Пистонс». С первого же сезона он стал лидером атак команды и в следующие девять сезонов был наиболее ярким её игроком. В дебютном сезоне Бинг, играя на позиции атакующего защитника, в среднем за игру набирал 20 очков, делал 4,5 подбора и 4,1 передачи, по итогам сезона он был признан лучшим новичком сезона. В следующем сезоне Бинг набрал больше всех очков в НБА — 2142, но по среднему показателю за игру уступил Оскару Робертсону. В 1971 году, в предсезонной игре против «Лос-Анджелес Лейкерс», Бинг получил удар в лицо, в результате которого оказался повреждён его правый глаз. Врачи считали, что эта травма с учётом повреждения левого глаза в детстве, поставит крест на карьере Дэйва, однако он через четыре месяца вернулся в баскетбол и продолжил играть достаточно эффективно, больше сосредоточившись на обороне. По его собственным воспоминаниям в первое время он не различал партнёров, а ориентировался лишь по цвету формы.

В конце карьеры Бинг два сезона провёл за «Вашингтон Буллетс» и один сезон за «Бостон Селтикс». Он семь раз участвовал в Матче всех звёзд НБА (в 1968, 1969, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976 годах), в 1976 году был признан самым ценным игроком этого матча, дважды, в 1968 и 1971 годах, Бинга включали в первую символическую сборную лучших игроков сезона, в 1974 году — во вторую сборную. При выдающихся личных достижениях Бинг ни разу не становился чемпионом НБА, за свою карьеру он всего пять раз играл в плей-офф, и каждый раз его команды выбывали на стадии полуфинала конференции.

В 1978 году 34-летний Дэйв Бинг завершил свою баскетбольную карьеру. Всего в НБА он сыграл 901 игру и набрал 18327 очков (в среднем 20,3 за игру). В лучшие годы Бинг был мощным атакующим игроком, терзавшим обороны всех без исключения команд НБА, в Детройте он был плеймейкером, на котором строилась вся игра команды. Джим Бохейм однажды сказал, что Бинг на 40 лет опередил своё время. В 1990 году Бинг был принят в Зал славы баскетбола, в 1996 году на праздновании пятидесятилетия НБА он был включён в число 50 величайших игроков в истории ассоциации. 21-й номер, под которым играл Бинг, был выведен из обращения в «Детройт Пистонс» и навечно закреплён за ним.

Деятельность после ухода из спорта 
Бинг окончил Университет Сиракьюса со степенью бакалавра экономических наук, в 2006 году он получил почётную степень доктора юриспруденции. В самом начале своей карьеры в НБА Бинг устроился работать клерком в Национальный банк Детройта, поскольку зарплаты баскетболиста не хватало для обеспечения семьи. После завершения карьеры баскетболиста Бинг два года работал на складе компании, занимавшейся продажей стали. В 1980 году он основал собственную компанию Bing Steel, нанял четырёх работников, арендовал склад и взял кредитов на четверть миллиона долларов. Через шесть месяцев после открытия компания Бинга обанкротилась и влезла в долги, однако ему удалось наладить бизнес, в частности заключить соглашение с компанией General Motors, и к концу второго года предпринимательской деятельности выручка Bing Steel составляла 4,2 миллиона. Через пять лет выручка компании составляла около 40 миллионов, в ней работало 63 рабочих, а сам Бинг в 1984 получил награду из рук президента Рональда Рейгана, как бизнесмен года среди представителей национальных меньшинств.

К 2009 году компания Бинга, сменившая название на Bing Group, превратилась в серьёзное предприятие, ежегодно продающее стали на 300 миллионов. После избрания Дэйва Бинга мэром компанией стали руководить его дочери.

В октябре 2008 года Бинг объявил, что собирается баллотироваться в мэры Детройта. После скандального ухода в отставку предыдущего мэра, Кваме Килпатрика, в мае 2009 года проводились специальные выборы мэра, на которых Бинг набрал 52 % голосов избирателей, а в ноябре того же года прошли обычные выборы, на которых Бинг вновь одержал победу, набрав 56 % голосов.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола

 

Баскетболисты США
Игроки «Сиракьюс Орандж» (баскетбол)
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки «Вашингтон Буллетс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Мэры Детройта
Предприниматели США
Члены Зала славы баскетбола
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Выпускники Сиракьюсского университета